Dillin ist der Familienname folgender Personen:

 Andrew Dillin, US-amerikanischer Biologe
 Dick Dillin (1929–1980), US-amerikanischer Comiczeichner